4-й запасной истребительный авиационный полк (4-й зиап) — учебно-боевая воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, занимавшаяся обучением, переподготовкой и переучиванием лётного состава строевых частей ВВС РККА в период боевых действий во время Великой Отечественной войны, осуществлявшая подготовку маршевых полков и отдельных экипажей на самолетах МиГ-3, ЛаГГ-3, Ла-5 и Як.

Наименования полка 
 161-й резервный авиационный полк
 4-й запасной истребительный авиационный полк

Создание полка 
4-й запасной истребительный авиационный полк формировался в период с 03 июля по 8 июля 1941 года в Орловском военном округе в Курске на базе 161-го резервного авиационного полка в составе 5 учебных эскадрилий.

Основное назначение полка 
4-й запасной истребительный авиационный полк осуществлял подготовку маршевых полков и отдельных экипажей на самолетах МиГ-3, ЛаГГ-3, Ла-5 и Як. В начальный период войны специализировался на формировании и переподготовке частей, вооруженных истребителями МиГ-3. Но самих этих самолетов на 07 июля 1941 года насчитывалось всего три. Кроме них полк имел 3 учебно-тренировочных Як-7УТИ, а также истребители И-16. В начале сентября 1941 год парк самолетов полка был пополнен до 7 единиц самолетов Як-7 и 16 самолетов МиГ-3. Основное пополнение происходило за счет ремонта неисправных самолетов, убывающих в тыл на переформирование и переподготовку авиационных полков.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 17 октября 1941 года по 14 декабря 194! года;
 с 1 апреля 1942 года по 11 апреля 1942 года;
 с 8 июля 1942 года по 7 февраля 1943 года.

Расформирование полка 
4-й запасной истребительный авиационный полк 15 января 1946 года был расформирован в соответствии с Директивой Главного штаба ВВС

В составе соединений и объединений

Подготовка лётчиков 
Процесс переучивания лётного состава был типовым: с фронта отводился полк, потерявший большое количество лётного состава, производилось его пополнение до штатных нормативов, лётчики переучивались на новую материальную часть. Полк получал новые самолёты и снова отправлялся на фронт. Таким образом, запасной полк распределял самолеты, поступающие с заводов и с ремонтных баз.

В целях приобретения боевого опыта командно-инструкторский состав запасных авиационных полков направляли в авиационные полки действующей армии.

Базирование

Самолёты на вооружении

Отличившиеся воины полка 
  Афонин Василий Максимович, подполковник в отставке, командир звена полка в 1941—1942 гг. удостоен звания Герой Российской Федерации Указом Президента России от 2 мая 1996 года. Медаль № 267. Посмертно.
  Гесь Григорий Иванович, майор, летчик-инструктор полка с 1943 по октябрь 1944 года, удостоен звания Героя Советского Союза Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 октября 1951 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в период Корейской войны, с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 10871).
  Субботин Серафим Павлович, в 1943—1946 годах служил в полку командиром звена, впоследствии стал асом и Героем Советского Союза на Корейской войне (9 побед).

Подготовленные полки 
 32-й гвардейский истребительный авиационный полк
 63-й гвардейский истребительный авиационный полк
 19-й истребительный авиационный полк (20.03.1943 — 03.07.1943, Ла-5)
 31-й истребительный авиационный полк (06.10.1941 — 15.05.1942, ЛаГГ-3)
 50-й истребительный авиационный полк
 67-й истребительный авиационный полк ПВО (11.10.1941 — 05.11.1941, переформирован, убыл в 17-й зиап)
 116-й истребительный авиационный полк (25.03.1943 — 08.05.1943, Ла-5)
 164-й истребительный авиационный полк (19.03.1943 — 25.04.1943, Ла-5)
 165-й истребительный авиационный полк (02.09.1942 — 01.02.1943, Ла-5)
 187-й истребительный авиационный полк (03.07.1941 — 29.08.1941, МиГ-3)
 188-й истребительный авиационный полк (07.08.1941 — 13.10.1941, МиГ-3)
 254-й истребительный авиационный полк (01.12.1944 — 08.03.1945, доукомплектован)
 263-й истребительный авиационный полк (04.08.1942 — 18.10.1942, Ла-5)
 287-й истребительный авиационный полк (06.10.1941 — 05.11.1941, переформирован)
 426-й истребительный авиационный полк (ноябрь 1941 г. — февраль 1942 г.)
 486-й истребительный авиационный полк (28.05.1942 — 22.08.1942, доукомплектован)
 510-й истребительный авиационный полк (сформирован 04.09.1941, ЛаГГ-3)
 581-й истребительный авиационный полк ПВО (сформирован 01.10.1941 — 20.10.1941 г., И-16)
 739-й истребительный авиационный полк
 805-й истребительный авиационный полк (сформирован 17.10.1941, ЛаГГ-3)
 824-й истребительный авиационный полк
 864-й истребительный авиационный полк (сформирован 13.04.1942 — 15.06.1942, ЛаГГ-3)
 864-й истребительный авиационный полк (20.09.1942 — 29.10.1942, расформирован, личный состав использован для укомплектования 160-го и 169-го иап)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 The Luftwaffe, 1933- 45
 Авиаторы Второй мировой войны

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны